|-
| 121601 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121602 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121603 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121604 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121605 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121606 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121607 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121608 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121609 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121610 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121611 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121612 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121613 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121614 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121615 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121616 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121617 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121618 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121619 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121620 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121621 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121622 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121623 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121624 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121625 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121626 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121627 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121628 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121629 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121630 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121631 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121632 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121633 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121634 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121635 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121636 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121637 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121638 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121639 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121640 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121641 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121642 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121643 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121644 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 121645 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 121646 - ||  || 27 noiembrie 1999 ||  || M. Ziboli
|-
| 121647 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121648 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121649 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121650 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121651 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121652 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121653 - || 1999 XV || 2 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121654 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121655 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121656 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121657 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121658 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121659 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121660 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121661 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121662 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121663 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121664 - ||  || 3 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 121665 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121666 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121667 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121668 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121669 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121670 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121671 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121672 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121673 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121674 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121675 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121676 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121677 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121678 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121679 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121680 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121681 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121682 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121683 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121684 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121685 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121686 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121687 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121688 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121689 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121690 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121691 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121692 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121693 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121694 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121695 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121696 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121697 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121698 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121699 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121700 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-